Judy est un prénom féminin :

Autre 
 Judy (1936-1950) est une chienne, mascotte militaire de navires britanniques.
 Judy est un magazine satirique publié au Royaume-Uni de 1867 à 1907.
 Judy and Mary est un groupe japonais de pop des années 1990.
 Punch and Judy est un spectacle de marionnettes célèbre en Grande-Bretagne.
 Judy est un film américano-britannique sur Judy Garland, sorti en 2019.

Voir aussi 
 Judith

Prénom féminin
Prénom américain